8-й міжзональний турнір з шахів — один з етапів шахових змагань на першість світу, що проходив від 8 листопада до 13 грудня 1970 року в Пальма-де-Майорці.

Шестеро переможців здобули право грати в матчах претендентів 1971. Лайош Портіш, який мав кращий коефіцієнт, ніж Василь Смислов (їх додатковий матч закінчився з рахунком 3:3), став запасним учасником на випадок, якщо вибуде хтось із претендентів, проте цього не сталося.

Цей турнір був останнім за старою схемою — один турнір за круговою системою (змінювалась лише кількість учасників і тих, хто потрапляв до наступного етапу). Починаючи з 9-го (1973), турнірів стало два.

Турнірна таблиця

Література 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 65—66, 527. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
 Партії на сайті pgnmentor.com 

Міжзональні турніри
1970 у шахах